Princesa Matilde de Sajonia (en Alemán: Mathilde von Sachsen; Dresde, 19 de marzo de 1863 - id. 27 de marzo de 1933), fue una princesa sajona alemana, la cual fue pintora y retratista.

Primeros años
Matilde era la tercera hija del futuro rey Jorge I de Sajonia y de la infanta María Ana de Portugal, ella descendía tanto del rey Maximiliano I de Baviera como de la reina María II de Portugal.

Cuando nació su hermana mayor María Johanna había fallecido hace dos atrás y su otra hermana Isabel murió dos meses después de su nacimiento haciendo a Matilde la hija mayor superviviente de sus padres, entre sus posteriores hermanos destacaron el rey Federico Augusto III de Sajonia y María Josefa de Sajonia, que sería la madre del emperador Carlos I de Austria.

Paso sus primeros años con sus padres y hermanos, teniendo una buena educación. De niña era descrita como tranquila y gentil, aunque no muy atractiva.

Intentos fallidos y vida posterior 
Su padre, Jorge había planeado un matrimonio entre Matilde y el archiduque Rodolfo, príncipe heredero de Austria, Hungría y Bohemia, sin embargo, Rudolfo se negó y se casó con la princesa Estefanía de Bélgica.

Entonces se acordó que una boda doble, Matilde se casaría con el sobrino del emperador Francisco José I, el archiduque Francisco Fernando de Austria y su hermana menor María Josefa se casaría con su hermano Otón. Sin embargo, Francisco Fernando rechazó este arreglo. Esto fue una humillación para la princesa y las relaciones entre Austria y Sajonia se tensaron, sin embargo mejoro cuando el segundo matrimonio planeado (María Josefa y Otón) se realizó.

Matilde se amargó por estos rechazos y se volvió crítica y mordaz; también recurrió al alcohol para aliviar su infelicidad, adquiriendo el apodo de "Aguardiente-Matilde" por obvias razones. Hizo la vida difícil a otros miembros de la familia real y, como consecuencia, fue la menos popular de la familia real por un amplio margen entre la gente de Sajonia.

En 1891, su hermano Federico Augusto se casó con la archiduquesa Luisa de Austria-Toscana, Matilde tuvo una mala relación con ella, y de hecho se piensa que esto fue una de las razones para que Luisa huyera de la corte en 1903.

Matilde era una pintora talentosa y tomó lecciones del artista Alfredo Diethe de 1890 a 1901. Algunas de sus pinturas, principalmente paisajes y escenas de la vida de la corte en Pillnitz, fueron impresas. Otros aparecieron en postales, que se vendieron para recaudar fondos para obras de caridad. 24 de ellos fueron publicados como impresiones de gran formato por Römmler & Jonas. En la iglesia de San Martín de Nebelschütz cuelga un cuadro de San Martín de Tours realizado por Matilde. En 1931 crea el retablo "Jesús y los discípulos de Emaús" para la Iglesia Católica Martinskirche en Mackenrode en Eichsfeld.

En la finca de la princesa hay hojas de colores de la corte sajona: 24 hojas de tres colores según los óleos originales de Su Alteza Real Mathilde, duquesa de Sajonia, a beneficio del Hospital Infantil Maria Ana, Dresde: Römmler & Jonas, alrededor de 1903.

Muerte 
Tras la caída del Reino de Sajonia, al igual que todas las monarquías alemanas y propio Imperio, la princesa siguió viviendo en Dresde, en compañía de su hermanano el ya depuesto rey Federico Augusto III, asistiendo a las bodas de sus sobrinos.

Matilde murió en 1933 a los 70 años, un año después que su hermano. Nunca se casó ni tuvo hijos, está enterrada en la Nueva Cripta de la Iglesia de la Corte Católica en Dresde.

Cuadros (Selección)

Referencias 

Pintoras de Alemania